Franciaország
Saint-Martial, település Ardèche megyében
Saint-Martial, település Cantal megyében
Saint-Martial, település Charente megyében
Saint-Martial, település Charente-Maritime megyében
Saint-Martial, település Gard megyében
Saint-Martial, település Gironde megyében